Plaats in Indonesië
 Sukasukur (Cisayong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukasukur (Mangunreja), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java